Заряд для катапульты

Лётчик — многозначный термин.

 Лётчик — человек, управляющий летательным аппаратом. 
 Лётчик — художественный фильм производства США вышедший на экраны в 1957 году.
 Лётчик — художественный фильм производства России, премьера которого намечена на 2021 год.
 Лётчик — дебютный альбом российской рок-группы 90-х годов «Мечтать».

См. также